Västerkläpparna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerkläpparna (Föglö, Åland), 
 Västerkläpparna, Kimitoön, Åboland,

Se även
Västerkläpp
Västerkläppen
Västerklobben
Västerklobbarna
Västerkobben

Robotskapade Finlandförgreningar